14 jezior w Polsce:
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Lipno;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Lniano;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Kłodawa, położone na Pojezierzu Południowopomorskim
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. lubuskim, w pow. strzelecko-drezdeneckim, w gminie Dobiegniew;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice, położone na Równinie Charzykowskiej
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Chojnice, na Pojezierzu Krajeńskim, w pobliżu wsi Ostrowite;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Konarzyny;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Zblewo, położone na Pojezierzu Starogardzkim, 
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Biskupiec;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Trzemeszno, położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. słupeckim, w gminie Ostrowite, położone na Pojezierzu Gnieźnieńskim;
 Jezioro Ostrowite – jezioro w woj. wielkopolskim, w pow. złotowskim, w gminie Złotów, położone na Pojezierzu Krajeńskim

Zobacz też 
 Ostrowite Jezioro – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Sulęczyno;
 Ostrowite

Przypisy